Большой Кристап:
 Большой Кристап — деревянная скульптура фольклоризировавшегося в средневековой Риге образа св. Христофора.
 Большой Кристап — латвийский национальный кинофестиваль.